Ohnholz ist ein Ortsname:
 Ohnholz (Pfedelbach), Weiler im Ortsteil Untersteinbach (Pfedelbach) der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Ohnholz (Kempten), Weiler der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern